Equinox:

 Equinox — музыкальный электро-индастриал-сайд-проект Билла Либа и Криса Петерсона.
 Equinox — проект Eclipse который представляет собой фреймворк, реализующий спецификацию OSGi R4.
 Equinox Desktop Environment — свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных операционных систем.